Kawamura ist der Familienname folgender Personen:
 Anri Kawamura (* 2004), japanische Freestyle-Skierin
 Jirō Kawamura (1928–2008), japanischer Übersetzer, Literaturwissenschaftler und -kritiker
 Jun’ichi Kawamura (* 1980), japanischer Fußballspieler
 Kawamura Kageaki (1850–1926), Feldmarschall der Kaiserlich Japanischen Armee
 Kawamura Kiyoo (1852–1934), japanischer Maler
 Keito Kawamura (* 1999), japanischer Fußballspieler
 Mana Kawamura (* 2001), japanische Tennisspielerin
 Mari Kawamura (* 1988), japanische Fußballspielerin
 Maria Kawamura (* 1961), japanische Synchronsprecherin
 Minato Kawamura (* 1951), japanischer Literatur- und Kulturwissenschaftler
 Ryūichi Kawamura († 2012), japanischer Radiosprecher
 Samon Kawamura (* 1973), Instrumental-Hip-Hop-Produzent
 Shigemi Kawamura (* um 1960), japanische Badmintonspielerin
 Kawamura Sumiyoshi (1836–1904), japanischer Admiral und Politiker
 Takahiro Kawamura (* 1979), japanischer Fußballspieler
 Takashi Kawamura (* 1948), japanischer Politiker
 Takeo Kawamura (* 1942), japanischer Politiker
 Takeo Kawamura (Baseballspieler) (* 1972), japanischer Pitcher
 Takumu Kawamura (* 1999), japanischer Fußballspieler
 Terry Teruo Kawamura (1949–1969), US-amerikanischer Militär
 Kawamura Yasuo (1908–1997), japanischer Eisschnellläufer
 Yayo Kawamura (* 1967), Illustratorin und Designerin
 Yū Kawamura (* 1980), japanischer Fußballspieler
 Yūji Kawamura (* um 1960), japanischer Skispringer
 Yūri Kawamura (* 1989), japanische Fußballspielerin
 Kawamura Zuiken (1617–1699), japanischer Unternehmer

Kawamura bezeichnet außerdem:
 (10352) Kawamura, einen Hauptgürtelasteroiden